Az 1954-es Tour de France volt a 41. francia körverseny. 1954. július 8-a és augusztus 1-je között rendezték. Első alkalommal kezdődött Franciaországon kívül a verseny, Amszterdamban, a befutó ezúttal is Párizsban volt. Először rendeztek csapatidőfutamot is, az 1930-as évektől eltérően a csapatok három legjobb eredményét összesítették. Olaszország nem küldött csapatot a tavaszi Giro d’Italia-n tartott sztrájk miatt. Wout Wagtmans holland kerekes állt az élre első szakaszgyőzelmével, Bobet a csapatidőfutam után viselte a sárga trikót. Jean Robic a sprintszakaszon egy fotóssal ütközött és feladni kényszerült a versenyt. Wagtmans a nyolcadik szakaszon ismét átvette az összesítettben a vezetést, a Pireneusokban az ismeretlen Gilbert Bauvin volt a legjobb. Louison Bobet a tizennegyedik szakaszon került újra az élre és fokozatosan növelve előnyét nyert másodszor is. Hugo Koblet a 13., Wagtmans pedig a 20. szakaszon adta fel a versenyt.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France